Mulle Meck bygger en bil är en bok av George Johansson och Jens Ahlbom i serien Mulle Meck. Boken gavs ut 1993.

Handling 
Mulle Meck bor med sin hund Buffa i ett skogsbryn, bortom en sjö, på branten av ett berg, vid vägs ände. Mulle samlar på gamla grunkor. En dag bestämde sig Mulle Meck för att bygga en bil.

Källor

Skönlitteratur 1993
Svenska barnböcker
Transport i skönlitteratur